Daragon peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean Daragon (1870-1923), acteur français ;
 Nicolas Daragon (né en 1972), homme politique français.

Œuvre 

 Amos Daragon, suite de livres d'aventures fantastiques créée en 2003 par Bryan Perro.